Stíhací závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2015 se konal v neděli 8. března jako v pořadí druhý ženský závod biatlonu v lyžařském středisku v Kontiolahti Stadium. Zahájení stíhacího závodu proběhlo v 16:00 hodin středoevropského času.

Obhájkyní titulu byla norská biatlonistka Tora Bergerová, která však po sezóně 2013/14 ukončila sportovní kariéru. Úřadující olympijskou vítězkou v této disciplíně ze sočských her byla Darja Domračevová z Běloruska, která se dokázala z 25. místa na startu vyhoupnou na 7. pozici.

Mistryní světa se stala Francouzka Marie Dorinová Habertová, která tak obhájila první pozici na startu a získala už třetí medaili z tohoto šampionátu. Stříbrnou medaili ukořistila německá závodnice Laura Dahlmeierová, pro kterou to byla první seniorská medaile z velkých akcí. Bronz získala Polka Weronika Nowakowská-Ziemniaková, která si tak oproti sprintu pohoršila o jedno místo.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2015